El término om hace referencia a varios artículos

Filosofía oriental
 Om , mantra en idioma sánscrito, utilizado en el budismo, hinduismo, sijismo y jainismo.

Acrónimo o sigla 
 OM, onda media, banda del espectro electromagnético destinada a las telecomunicaciones.
 OM, otitis media, infección del oído medio.
 OM (pronunciado similar a "ou em"), sigla en inglés de ‘old man’ (‘hombre viejo’, coloquialmente ‘viejo’), que en la jerga de los radioaficionados anglohablantes significa ‘operador varón’.
 OM, club de fútbol francés Olympique de Marsella.
 OM, equipo estadounidense de la NBA Orlando Magic.
 OM, acrónimo inglés de Operation Management (gerencia de operaciones).
 OM, código ISO 3166 de Omán (país de Asia).
 OM, código del IATA de las aerolíneas MIAT-Mongolian Airlines.
 OM AB, empresa de cambio monetario sueca que se unió a la empresa Finnish HEX plc y se convirtió en OMX.
 OM, acrónimo por Orden Ministerial.

Geografía
 Río Om, en Rusia.
 Omu, pico en las montañas Bucegi, al sur de la ciudad Braşov (Rumania).

Música
 Om, disco del jazzista estadounidense John Coltrane de 1965.
 Om, canción de 1969 de The Moody Blues, en el disco In search of the lost chord (en busca del acorde perdido).
  (Om) o 3, un disco (generalmente llamado Three o Tres) del año 2002, del grupo Soulfly.
 Om, disco de 2006 de Negură Bunget (banda de black metal atmosférico de Timişoara (Rumania).
 OM Festival, festival de música electrónica en Canadá.
 Om, grupo musical español entre 1969 y 1971.
 Om, dúo musical estadounidense de rock psicodélico y doom metal.
 Om Records, una empresa discográfica en San Francisco (California) de música dance, que patrocina a artistas como J Boogie, Kaskade y King Kooba.

Ficción
 Om, largometraje indio de 2003, protagonizado por Attin Bhalla como el personaje Om.
 Om, personaje del manga Air Gear.

Siglas